Vacanze all'isola dei gabbiani (Vi på Saltkråkan) – romanzo di Astrid Lindgren del 1964
 Vacanze nell'isola dei gabbiani (Vi på Saltkråkan) – serie televisiva svedese del 1964